Джаджпур:

 Джаджпур — город в штате Орисса, Индия.
 Джаджпур — округ в штате Орисса, Индия.